Зубаревич — фамилия:

 Зубаревич, Владимир Васильевич (1933—1981) — советский футбольный тренер.
 Зубаревич, Наталья Васильевна (род. 1954) — советский и российский эконом-географ.